Hrvatska nogometna reprezentacija je od ostamostaljenja države nastupila na 6 europskih prvenstava (1996., 2004., 2008., 2012., 2016., 2020.). Prije toga, Hrvatska je nastupala u sklopu nogometne reprezentacije Jugoslavije. Najbolji rezultati Hrvatske na europskim prvenstvima su četvrtfinale 1996. u Engleskoj i 2008. godine u Austriji i Švicarskoj.

Dosadašnji nastupi
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!Godina
!Runda
!Pozicija
!width=28|U
!width=28|P
!width=28|N*
!width=28|I
!width=28|GD
!width=28|GP
!width=28|GR
|-
| 1960. -  1992.
| colspan="9"|Igrali kao Jugoslavija
|-
| 1996.||Četvrtfinale|| bgcolor=#EFEFEF align=center|7.||4||2||0||2||5||5||0
|-
|  2000.||colspan=9|Nisu se kvalificirali|-
| 2004.||Skupina||bgcolor=#EFEFEF align=center| 13.||3||0||2||1||4||6||–2
|-
|  2008.||Četvrtfinale||bgcolor=#EFEFEF align=center| 5.||4||3||1||0||5||2||+3
|-
|  2012.||Skupina||bgcolor=#EFEFEF align=center| 10.||3||1||1||1||4||3||+1
|-
| 2016.||Osmina finala||bgcolor=#EFEFEF align=center| 9.||4||2||1||1||5||4||+1
|-
| 2020.||Osmina finala||bgcolor=#EFEFEF align=center| 14.||4||1||1||2||7||8||–1
|-
| 2024.||colspan=9|Kvalifikacije nisu počele|-
|Ukupno
|Četvrtfinale
|6/7
|22
|9
|6
|7
|30
|28
|+2
|-
|}

1996. - EngleskaEuropsko prvenstvo u nogometu – Engleska 1996.Četvrtfinale

2004. - PortugalEuropsko prvenstvo u nogometu – Portugal 2004.2008. - Austrija / ŠvicarskaEuropsko prvenstvo u nogometu – Austrija i Švicarska 2008.Četvrtfinale

2012. - Poljska / UkrajinaEuropsko prvenstvo u nogometu – Poljska i Ukrajina 2012.2016. - FrancuskaEuropsko prvenstvo u nogometu – Francuska 2016.Osmina finala

2020. - EuropaEuropsko prvenstvo u nogometu – Europa 2020.''

Osmina finala

Popis utakmica

Najviše utakmica na europskim prvenstvima

Strijelci na europskim prvenstvima

Priznanja

(1996.) Najbolja momčad turnira: Davor Šuker
(2008.) Najbolja momčad turnira: Luka Modrić
(2012.) Najbolji strijelac (3 pogotka): Mario Mandžukić (zajednički s još 5 igrača, nije osvojio nagradu)

Međusobni ogledi na europskim prvenstvima

Također pogledajte
Dodatak:Popis hrvatskih nogometnih reprezentativaca
Hrvatska na Svjetskom nogometnom prvenstvu
Hrvatska na UEFA Ligi nacija

Izvori

Hrvatska nogometna reprezentacija
Europska prvenstva u nogometu
Hrvatska na međunarodnim natjecanjima